Il singolare del torneo di tennis BH Tennis Open International Cup 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Eric Taino che ha battuto in finale Flávio Saretta 5-7, 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Dmitrij Tursunov (primo turno)
 Flávio Saretta (finale)
 Ramón Delgado (semifinali)
 Eric Taino (Campione)

 Ricardo Mello (primo turno)
 Denis Golovanov (quarti di finale)
 Arvind Parmar (secondo turno)
 Barry Cowan (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BH Tennis Open International Cup 2001